Травес:

 Травес — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Турин.
 Травес Травес, Фаусто Габриэль (род. 1941) — эквадорский прелат.